Krabisuchus is een geslacht van uitgestorven alligatoride krokodilachtigen dat leefde tijdens het Eoceen in wat nu Thailand is.

Naamgeving
Het werd voor het eerst benoemd in 2010 door de paleontologen Jeremy A. Martin en Komsorn Lauprasert en de typesoort is Krabisuchus siamogallicus. De geslachtsnaam verwijst naar de provincie Krabi. De soortaanduiding verwijst naar de samenwerking tussen Thailand (Siam) en Frankrijk (Gallia) bij het onderzoek. Fossielen zijn gevonden in het Krabi-bekken in het zuiden van Thailand en omvatten voornamelijk schedel- en onderkaakelementen, evenals enkele postcraniale overblijfselen. Het holotype is  Kr-C-012, een schedel met onderkaken. Krabisuchus is momenteel de meest bekende basale alligatoride uit Azië; voorheen werden deze dieren in Azië alleen vertegenwoordigd door enkele fragmentarische overblijfselen uit China. Het fossielenbestand van alligatoriden is veel uitgebreider in Europa en Noord-Amerika, waar de meeste taxa zijn beschreven.

Beschrijving 
Krabisuchus, die ongeveer twee meter lang werd, was een kleine alligator die veel kleiner was dan de nu levende alligators. Net als de alligator had hij een stompe snuit. Krabisuchus had ook een verhoogde schedel vergelijkbaar met de uitgestorven alligatorine Arambourgia en de huidige krokodil Osteolaemus tetraspis. De tanden aan de achterkant van de kaken waren erg bot. Het was, net als andere uitgestorven alligatoriden, waarschijnlijk eerder landbewonend dan semi-aquatisch. Deze landbewonende levensstijl heeft er mogelijk voor gezorgd dat andere alligatoriden een groot deel van het noordelijk halfrond hebben gekoloniseerd tijdens het Paleogeen, toen de mondiale temperaturen veel warmer waren dan nu.

Fylogenie 
Krabisuchus werd oorspronkelijk geclassificeerd als een lid van Alligatorinae. Een studie uit 2019 van Massonne et alii omvatte extra taxa uit Azië en ontdekte dat de groep uitgestorven Aziatische alligatoriden samen de clade Orientalosuchina vormden, als basale leden van Alligatoroidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Uitgestorven reptielen